De 50 meter kleinkaliber geweer drie houdingen voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 14 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Niccolò Campriani uit Italië, die zijn titel in Rio de Janeiro met succes verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatieronde en een finale. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een geweer op vijftig meter afstand van het doelwit. Er werd in drie verschillende houdingen veertigmaal geschoten, liggend, staand en knielend. Per schot liep de score op tot maximaal 10 – met een totale maximumscore van 1200. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin extra schoten werden gelost om de eindranglijst op te stellen.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 50 drie houdingen